Ел Караколар има више значења:

 Ел Караколар (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Караколар (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Караколар (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику